Bessey ist der Name französischer Gemeinden:
 Bessey im Département Loire
 Bessey-en-Chaume im Département Côte-d’Or
 Bessey-la-Cour im Département Côte-d’Or
 Bessey-lès-Cîteaux im Département Côte-d’Or

Bessey ist der Familienname folgender Personen:
 Charles A. Bessey (1848–1909), US-amerikanischer Soldat, erhielt die Medal of Honor
 Charles Edwin Bessey (1845–1915), US-amerikanischer Botaniker
 Ernst Bessey (1877–1957), US-amerikanischer Botaniker

Bessey steht weiterhin für:
 das Bessey-System, System der Taxonomie von Blütenpflanzen nach Charles Edwin Bessey
 Bessey Tool, ein deutscher Werkzeughersteller